Il doppio del torneo di tennis Nantes Challenger 1995, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Kent Kinnear e Sébastien Lareau che hanno battuto in finale Nicola Bruno e Chris Woodruff 6-2, 3-6, 7-6.

Teste di serie 

 Olivier Delaître /  Jeff Tarango (primo turno)
 David Adams /  Libor Pimek (semifinali)

 Kent Kinnear /  Sébastien Lareau (Campioni)
 Marius Barnard /  Hendrik Jan Davids (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Nantes Challenger 1995